DJ Abdel (wł. Abdel Lamriq) – francuski DJ pochodzący z Maroka.

Życiorys 
DJ Abdel urodził się w Casablance, w dzielnicy Burgundii. Był członkiem Black Blanc Beur. W Nowym Jorku poznał Cut Killera, z którym później współpracował. Pracował także dla kilku stacji radiowych, jako DJ z własnym show. Jego styl muzyczny to mieszanka hip-hopu, funk i R'n'B, zgodnie z jego gustem muzycznym. W październiku 2007 roku brał udział we francuskiej Star Academy TF1 jako oficjalny DJ, a także podczas Miss Francji w 2008 roku.

Dyskografia

Kompilacje 
 1999 Collectif Rap 2 (mixé par DJ Abdel et DJ Djel)
 2000 R'n'B 2000 International (mixé par Cut Killer et DJ Abdel)
 2001 A L'ancienne Volume 1
 2002 A L'ancienne Volume 2
 2011 Evolution 2011

Single 
 2002 Let's Boogie
 2003 Funky Cops
 2011 C'est Ma Life (feat. Soprano)
 2011 Funk You (feat. Mister You)
 2011 Donnez-Nous De La Funk (feat. Wati Funk)

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona internetowa

Francuscy didżeje
Urodzeni w 1970
Didżeje hip-hopowi
Ludzie urodzeni w Casablance